Met de naam Black Prince wordt aangeduid:
een Engelse kroonprins (1330—1376), zie Eduard van Woodstock
een motorfietsmerk, zie Black Prince (motorfiets)
een experimentele ontwikkeling Infanterie tank, zie Black Prince (A43)
benaming voor zes slagschepen, zie HMS Black Prince